Иван Лендл је по други пут освојио турнир. У финалу је победио Стефана Едберга који је меч предао при резултату 4–6, 7–6, 5–2. Предаја Едберга је први пут од Вимблдона 1911. да се играч повуче у финалу неког гренд слем турнира.

Носиоци 

  Иван Лендл (победник)
  Борис Бекер (четвртфинале)
  Стефан Едберг (финалиста, предао због повреде стомака)
  Џон Макенро (четврто коло, избачен због неспортског потеза)
  Арон Крикстин (четврто коло)
  Тим Мејот (прво коло)
  Емилио Санчез (прво коло)
  Матс Виландер (полуфинале)

<ol start=9>
 Андрес Гомез (четврто коло)
 Карл-Уве Штеб (прво коло)
 Андреј Чесноков (друго коло)
 Јаник Ноа (полуфинале)
 Серђи Бругера (друго коло)
 Џим Куријер (друго коло)
 Томас Мустер (треће коло)
 Милослав Мечирж (четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1990.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1990.